Plaats in Indonesië
 Tugusari (Sumber Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tugusari (Bangsalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java